Bandita ima više značenja:
 Bandita, Alessandria
 Bandita, Livorno
 Bandita, Siena
 Bandita, Terni
 Bandita, Viterbo